Behemoth pode significar:
 Behemoth, uma criatura mitológica
 Behemoth (banda), banda polonesa de blackened death metal
 The Behemoth, desenvolvedora estadunidense de jogos eletrônicos